Neohendersonia är ett släkte av svampar. Neohendersonia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Neohendersonia